Seine Tochter ist der Peter – film del 1936 diretto da Heinz Helbig, Willy Schmidt-Gentner
Seine Tochter ist der Peter – film del 1955 diretto da Gustav Fröhlich